Farnberg ist der Name von Bergen und Erhebungen in Deutschland:
 Farnberg (Todtmoos) (), im Südschwarzwald, bei Todtmoos, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Farnberg (Haard) (), in der Haard, bei Oer-Erkenschwick, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen

Farnberg ist der Name von Ortschaften in Deutschland:
 Farnberg (Schönwald im Schwarzwald), Zinken (Weiler) von Schönwald im Schwarzwald; Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg